Чемпионаты Европы по пляжному волейболу проводятся под эгидой Европейской конфедерации волейбола с 1993 года для мужских команд и с 1994 года для женщин.

Призёры соревнований

Женщины

Мужчины

Ссылки 
 Европейская конфедерация волейбола / Пляжный волейбол

Соревнования по пляжному волейболу
Чемпионаты Европы по пляжному волейболу